Николай Извеков: Извеков, Николай Дмитриевич (1858—?) — духовный писатель, протоиерей.
 Извеков, Николай Павлович (1886—1942) — русский советский историк театра.